Moiș este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Văsălie Moiș
 Aurel Moiș

Moișe 
 Moișe Certezer
 Moișe Pincevski

Vezi și 
 Moișa (dezambiguizare)

Nume de familie românești